Кулеши — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Кулеши — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.
 Кулеши — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Кулеши — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Кулеши — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Кулеши — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Кулеши — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Кулеши — деревня в Кривосельском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Кулеши — деревня в Хотенчицком сельсовете Вилейского района Минской области.
 Кулеши — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Кулеши — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Кулеши — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Кулеши — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Кулеши — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Кулеши — село в Емильчинском районе Житомирской области.